Die NGC-Objekte von 1501 bis 2000



Nr. 1501 bis 1600

Nr. 1601 bis 1700

Nr. 1701 bis 1800

Nr. 1801 bis 1900

Nr. 1901 bis 2000

Legende 

 Liste Ngcobjekte 1501
Ngcobjekte 1501